Васи́лий Миха́йлов:
 Михайлов, Василий Александрович (род. 1924) — сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Михайлов, Василий Ананьевич (1898—1961) — советский театральный актёр, народный артист РСФСР.
 Михайлов, Василий Андреевич (1902 — ?) — деятель ГПУ/НКВД СССР, старший лейтенант государственной безопасности, заместитель наркома внутренних дел Мордовской АССР.
 Михайлов, Василий Васильевич (1908—1957) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Михайлов, Василий Викторович (род. 1990) — российский актёр.
 Михайлов, Василий Владимирович (1822—1883) — русский художник.
 Михайлов, Василий Егорович (1850—?) — бельский городской голова, член III Государственной думы от Смоленской губернии.
 Михайлов, Василий Иванович (1901—1940) — капитан государственной безопасности, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 
 Михайлов, Василий Николаевич (1910—1943) — военный лётчик, Герой Советского Союза.